Manneberg ist

ein Ortsname:
 Manneberg (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Werner Manneberg (1923–2000), deutscher Politiker (SED), Vorsitzender des RdB Cottbus

Siehe auch:
 Mannsberg